По заказу Первого Российского страхового общества были построены несколько доходных домов, являющихся памятниками архитектуры:
 Доходный дом Первого Российского страхового общества в Москве
 Доходный дом Первого Российского страхового общества в Санкт-Петербурге (комплекс зданий)

Первого Российского страхового общества
История страхования